High – singel Jamesa Blunta
 High – singel Knuta Andersa Søruma
 High – singel zespołu The Cure z albumu Wish

Zobacz też